ВМРО може да се отнася за:

 историческата (1893-1934 г. /легално/) националноосвободителна организация:
 Вътрешна македоно-одринска революционна организация (ВМОРО), именувана в различни периоди и като БМОРК и ТМОРО;
 Вътрешна македонска революционна организация (ВМРО), наследник на ВМОРО след Първата световна война;
 Вътрешна македонска революционна организация (обединена) (ВМРО (Об.), прокомунистическа фракция, отделила се от ВМРО през 1925;

 създадените след 1989 г. политически организации:
 в Република България:
 ВМРО – Българско национално движение е българска политическа партия
 Национален младежки комитет на ВМРО – младежка организация на ПП „ВМРО – Българско национално движение“;
 ВМРО-БДД, лидер Атанас Попов;
 ВМРО-СМО, днес само СМО, лидер Христо Матов;
 ВМРО-НИЕ, днес само НИЕ, лидер Петко Атанасов;
 в Северна Македония:
 ВМРО-ДПМНЕ, съкратено от Вътрешна македонска революционна организация - Демократическа партия за македонско национално единство;
 ВМРО Народна партия, лидер Георги Трендафилов, неформален лидер Любчо Георгиевски;
 ВМРО-ВМРО, лидер Борис Змейковски;
 ВМРО-Македонска, лидер Борис Стойменов;
 ВМРО-ДП, лидер Владимир Голубовски;
 ВМРО-ДОМ;
 ВМРО-МНМ, лидер Любчо Мирчевски-Трепет;
 ВМРО-Татковинска, лидер Димитър Църномаров.

Вижте също